Het seizoen 1976/77 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 4 september 1976 en eindigde op 22 mei 1977. KSC Eendracht Aalst won in Derde Klasse A, KSC Hasselt won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 RAEC Mons (rechtstreeks)
 R. Tilleur FC (rechtstreeks)
 K. Merksem SC (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Izegem (kampioen 4A)
 VC Jong Lede (kampioen 4B)
 White Star Beverst (kampioen 4C)
 R. Wavre Sports (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KSC Eendracht Aalst (kampioen 3A)
 KSC Hasselt (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Merksem SC (rechtstreeks uit 3A)
 K. White Star Lauwe (rechtstreeks uit 3A)
 White Star Beverst (rechtstreeks uit 3B)
 Zonhoven VV (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, KSC Eendracht Aalst en KSC Hasselt, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, KFC Izegem en UR Namur, speelden een wedstrijd. De wedstrijd werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Testwedstrijd degradatie
De teams die voorlaatste eindigden in hun reeks, K. Merksem SC en White Star Beverst, speelden een wedstrijd om te bepalen wie in Derde Klasse zou blijven in geval van een extra bijkomende plaats.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3